Анџелик Кербер је освојила турнир. У финалу је савладала Серену Вилијамс са 6:3, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Извори

Резултати такмичења на сајту wimbledon.com

Вимблдон 2018.
Вимблдон — жене појединачно